Haskell, llenguatge de programació funcional estandarditzat.
 Haskell (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Haskell (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Haskell (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas